

Architettura 
 Palazzo Marro – residenza di Alba, in provincia di Cuneo, Piemonte (Italia)

Gastronomia 
 Marro – prodotto agroalimentare tradizionale tipico della Puglia

Geografia 
Italia
 Marro – fiume della Calabria
 Monte Marro – montagna del Lazio

Persone 
 Giovanni Marro – medico e antropologo italiano
 Víctor Marro – calciatore spagnolo